Napeanthus är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Napeanthus ingår i familjen Gesneriaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Plisterordningen
Napeanthus